Juliane Seyfarth (ur. 19 lutego 1990 w Eisenach) – niemiecka skoczkini narciarska, mistrzyni świata juniorek z 2006. Jedenastokrotna zwyciężczyni konkursów Pucharu Kontynentalnego kobiet. Jej rekord życiowy w odległości skoku wynosi 141 m i został ustanowiony w Czajkowskim, a najdalszym skokiem w karierze było 142 m ustanowione w Klingenthal.

3 grudnia 2011 zadebiutowała w pierwszych historycznych zawodach Pucharze Świata kobiet, zajmując 15. miejsce, jednocześnie zdobywając pierwsze punkty w PŚ.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty J. Seyfarth na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Seyfarth na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. Seyfarth na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Niemieccy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Eisenach
Urodzeni w 1990